Příjmení Matějů nosí více významných osobností:

 Adolf Matějů (1893–1942) – český legionář
 Aleš Matějů (* 1996) – český fotbalový obránce a mládežnický reprezentant
 Bohumil Matějů (1868–1939) – česko-americký katolický duchovní a hudební skladatel
 Celestýn Matějů (1880–1959) – český malíř
 Jiří Matějů (1936–2004) – český hokejista a trenér
 Jiří Matějů (* 1960) – český malíř
 Josef Matějů (1891–1967) – český sochař a keramik
 Luboš Matějů (* 1976) – český orientační běžec
 Petr Matějů (1950–2017) – český sociolog a bývalý politik
 Zbyněk Matějů (* 1958) – český hudební skladatel